Aleksandrowka () – nazwa miejscowości w Rosji

m.in.:
 Aleksandrowka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Aleksandrowka – chutor w sielsowiecie naumowskim rejonu konyszowskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – wieś w sielsowiecie tołpińskim rejonu korieniewskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – wieś w sielsowiecie brieżniewskim rejonu kurskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – wieś w sielsowiecie nowoposielenowskim rejonu kurskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – wieś w sielsowiecie gostomlanskim rejonu miedwieńskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – chutor w sielsowiecie niżnierieutczanskim rejonu miedwieńskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – chutor w sielsowiecie studienokskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Aleksandrowka – wieś w sielsowiecie zacharowskim rejonu wołowskiego w obwodzie lipieckim
 Aleksandrowka – wieś w rejonie smoleńskim obwodu smoleńskiego

Zobacz też
 Aleksandrówka